Jelovice je lahko:
 Jelovice, Hrvaška
 Jelovice (Slovenija)